Tardes est une commune française, située dans le département de la Creuse ;
 la Tardes est une rivière du centre de la France, affluent du Cher.